Jügel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian Jügel (1783–1869), deutscher Buchhändler
 Friedrich Jügel (1772–1833), deutscher Kupferstecher, Grafiker und Illustrator
 Henriette Jügel (1778–1850), deutsche Landschafts- und Porträtmalerin

Siehe auch: 
 Jugel (Begriffsklärung)